De Euopisthobranchia zijn een clade van slakken (Gastropoda).

Taxonomie 
 (2010) hebben de hoofdgroepen binnen de Heterobranchia opnieuw ingedeeld. Ze creëerden de nieuwe clades Euopisthobranchia en Panpulmonata.

Onderstaande cladogram toont de relatie binnen de Heterobranchia zoals voorgesteld door  (2010):